In 1990 werd het 86ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 27 januari tot 27 juni. Botafogo werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Finaleronde
Botafogo had de meeste punten over beide toernooien, hoewel het geen van beide toernooien won. Ze plaatsten zich hierdoor wel voor de finaleronde en mocht daar zelfs al in de tweede ronde aantreden.

Eerste ronde

Tweede ronde

Botafogo beschouwde zichzelf als kampioen na deze wedstrijd, maar Vasco betwitste dit en zei dat beide clubs in de finaleronde één keer gewonnen hadden en vroeg om een extra wedstrijd. Botafogo weigerde dit waarop Vasco zichzelf als kampioen uitriep. In augustus werd Botafogo dan officieel tot kampioen uitgeroepen.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1990